Amerikai Egyesült Államok
Silverton, település Colorado államban
Silverton, település Oregon államban
Silverton, település Texas államban, Briscoe megye székhelye
Silverton, település Washington államban
 Dél-afrikai Köztársaság
Silverton, település a Dél-afrikai Köztársaságban